Ljudmyla Kičenok ha battuto in finale Valentina Ivachnenko 6–2, 2–6, 6–2.

Teste di serie 

  Kateryna Kozlova (secondo turno)
  Marta Sirotkina (secondo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Ilona Kramen' (secondo turno)

  Richèl Hogenkamp (ritiro)
  Tetyana Arefyeva (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
  Ljudmyla Kičenok (Campionessa)
  Valentina Ivachnenko (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kazan Summer Cup 2013